Серена Вилијамс је трећи пут узастопно освојила турнир. У финалу је победила Каролину Возњацки са 6:3, 6:3.
 
Куриозитет је да Вилијамсова на турниру није изгубила ни један сет и да њене противнице нису успеле да освоје више од три гема по сету против ње. Вилијамсова је овом победом осамнаести пут освојила гренд слем турнир у појединачној конкуренцији, чиме се изједначила са Мартином Навратиловом и Крис Еверт. Такође, изједначила је рекорд по броју титула у опен ери на Отвореном првенству САД који је поставила Крис Еверт. Трећи пут је освојила Отворено првенство САД а да није изгубила сет, чиме се поново изједначила са Крис Еверт.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство САД у тенису 2014.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно